Annunaki bezeichnet:

 Anunna, den göttlichen Ältestenrat in der sumerischen Religion
 Annunaki (Band), eine US-amerikanische Metal-Band

Siehe auch:
 Anunnaki